Radio Pogoda – sieć radiowa prowadzona przez Grupę Radiową Agory
 Radio Pogoda – warszawska lokalna stacja radiowa, obecnie wchodząca w skład sieci Złote Przeboje
 Radio Pogoda – rozgłośnia radiowa z Łodzi